Alda von Italien bezeichnet folgende Personen:

 Alda die Ältere (~910–932), Königin von Italien
 Alda die Jüngere (~925–954), Markgräfin von Spoleto